Storsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:
 Storsjön, der fünftgrößte See Schwedens, in Jämtland

 Storsjön (Älvdalen) in der Gemeinde Älvdalen, Dalarnas län
 Storsjön (Åre) siehe Storsjøen (Meråker)
 Storsjön (Åsele) in der Gemeinde Åsele, Västerbottens län
 Storsjön (Askersund) in den Gemeinden Askersund, Örebro län und Motala, Östergötlands län
 Storsjön (Åtvidaberg) in der Gemeinde Åtvidaberg, Östergötlands län
 Storsjön (Berg) in der Gemeinde Berg, Jämtlands län (durchflossen vom Ljungan)
 zwei Seen in der Gemeinde Bjurholm, Västerbottens län
 Storsjön (Bollnäs) in den Gemeinden Bollnäs und Söderhamn, Gävleborgs län
 Storsjön (Borås) in der Gemeinde Borås, Västra Götalands län
 Storsjön (Emmaboda) in der Gemeinde Emmaboda, Kalmar län
 Storsjön (Fågelbrolandet) auf der Insel Fågelbrolandet, Värmdö (Gemeinde), Stockholms län
 Storsjön (Falun) in der Gemeinde Falun, Dalarnas län
 Storsjön (Finspång) in der Gemeinde Finspång, Östergötlands län
 Storsjön (Gällivare) in der Gemeinde Gällivare, Norrbottens län
 zwei Seen in der Gemeinde Gävle, Gävleborgs län
 Storsjön (Gnesta) in der Gemeinde Gnesta, Södermanlands län
 Storsjön (Hagfors) in der Gemeinde Hagfors, Värmlands län
 Storsjön (Halmstad) in der Gemeinde Halmstad, Hallands län
 Storsjön (Hedemora) in den Gemeinden Hedemora, Dalarnas län und Norberg, Västmanlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Hudiksvall, Gävleborgs län
 zwei Seen in der Gemeinde Hylte, Hallands län
 Storsjön (Katrineholm) in der Gemeinde Katrineholm, Södermanlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Kramfors, Västernorrlands län
 Storsjön (Laholm) in der Gemeinde Laholm, Hallands län
 Storsjön (Lekeberg) in der Gemeinde Lekeberg, Örebro län
 zwei Seen in der Gemeinde Linköping, Östergötlands län
 drei Seen in der Gemeinde Ljusdal, Gävleborgs län
 Storsjön (Ludvika) in der Gemeinde Ludvika, Dalarnas län
 Storsjön (Möja) auf der Insel Möja, Värmdö (Gemeinde), Stockholms län
 Storsjön (Nässjö) in der Gemeinde Nässjö, Jönköpings län
 Storsjön (Nora) in der Gemeinde Nora, Örebro län
 Storsjön (Norberg) in der Gemeinde Norberg, Västmanlands län
 Storsjön (Nordanstig) in der Gemeinde Nordanstig, Gävleborgs län
 Storsjön (Nordmaling) in der Gemeinde Nordmaling, Västerbottens län
 vier Seen in der Gemeinde Norrtälje, Stockholms län
 Storsjön (Norrtälje, Vallentuna) in den Gemeinden Norrtälje und Vallentuna, Stockholms län
 Storsjön (Örebro) in der Gemeinde Örebro, Örebro län
 Storsjön (Örnsköldsvik) in der Gemeinde Örnsköldsvik, Västernorrlands län
 Storsjön (Örnsköldsvik, Åsele) in den Gemeinden Örnsköldsvik, Västernorrlands län und Åsele, Västerbottens län
 Storsjön (Österåker) in den Gemeinden Österåker und Vallentuna, Stockholms län
 Storsjön (Rättvik) in der Gemeinde Rättvik, Dalarnas län
 Storsjön (Sala) in der Gemeinde Sala, Västmanlands län
 Storsjön (Sandviken) in den Gemeinden Sandviken und Gävle, Gävleborgs län
 Storsjön (Sävsjö) in der Gemeinde Sävsjö, Jönköpings län
 Storsjön (Skinnskatteberg) in der Gemeinde Skinnskatteberg, Västmanlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Söderhamn, Gävleborgs län
 Storsjön (Söderköping) in der Gemeinde Söderköping, Östergötlands län
 Storsjön (Söderköping, Valdemarsvik) in den Gemeinden Söderköping und Valdemarsvik, Östergötlands län
 Storsjön (Sollefteå) in der Gemeinde Sollefteå, Västernorrlands län
 Storsjön (Sollefteå, Örnsköldsvik) in den Gemeinden Sollefteå und Örnsköldsvik, Västernorrlands län
 Storsjön (Sundsvall) in der Gemeinde Sundsvall, Västernorrlands län
 Storsjön (Sunne) in der Gemeinde Sunne, Värmlands län
 Storsjön (Timrå) in den Gemeinden Timrå und Härnösand, Västernorrlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Valdemarsvik, Östergötlands län
 Storsjön (Vallentuna) in der Gemeinde Vallentuna, Stockholms län
 Storsjön (Vansbro) in der Gemeinde Vansbro, Dalarnas län
 Storsjön (Vårgårda) in der Gemeinde Vårgårda, Västra Götalands län
 drei Seen in der Gemeinde Västervik, Kalmar län
 Storsjön (Vindeln) in der Gemeinde Vindeln, Västerbottens län